Genuit ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Genuit (* 1952), deutscher Akustiker und Honorarprofessor für Psychoakustik und Sound Engineering an der RWTH Aachen
 Werner Genuit (1937–1997), deutscher Pianist